Дунауйварош — спортивные клубы и топоним:

Географические названия 

 Дунауйварош — город в Венгрии

Спорт 
 «Дунауйварош» — бывший футбольный клуб из Дунауйвароша

См. также 
 «Дунауйвароши Ацельбикак» — команда по хоккею с шайбой из Дунауйвароша